

Patronymes 

 Alex Labbé, (1993-), coureur automobile québécois.
 Arnaud Labbe (1976-), coureur cycliste français.
 Charles Labbé de Monvéron (1582-1657), jurisconsulte français. 
 Charles ou Émile Charles Labbé (1820-1885), peintre orientaliste français.
 Cristián Labbé (1954-), homme politique chilien.
 Claude Labbé (1920-1993), homme politique français.
 Edmond Labbé (1868-1944), enseignant français, promoteur de l'enseignement technique.
 Ernest Labbé (1882-1942), vétérinaire, ingénieur agronome et sénateur français.
 
 François Charles Labbé de Vouillers (1737-1821), général français.
 Françoise Labbé, peintre québécoise.
 Gabriel Labbé (1938-2008), harmoniciste, compositeur et folkloriste québécois.
 Gilles Labbé (1948-), homme politique canadien.
 Jean Labbé (1912-1985), écrivain, poète et marin français.
 Jean Labbé (1947-), pédiatre et professeur québécois.
 Jean-François Labbé (1972-), joueur de hockey sur glace canadien.
 Jean Joseph Labbé (1802-1894), homme politique français.
 Joël Labbé (1952-), homme politique français.
 Josette Labbé (1945-), romancière et nouvelliste québécoise.
 Léon Labbé (1832-1916), chirurgien et sénateur français.
 Louise Labé (1524-1566), poétesse française.
 Pascale Labbé (1957-), chanteuse française.
 Patrick Labbé
 Paul Labbé (1867-1943), linguiste et ethnologue français.
 Philippe Labbe (1607-1666 ou 1667), jésuite français, éditeur et compilateur.
 Raymond Labbé (1923-2005), charpentier de marine
 Stephanie Labbé (1986-), joueuse canadienne de soccer.
 Tancrède Labbé (1887-1956), homme politique québécois.
 Vincent Labbé (1963-), joueur de Scrabble français.
 Wilfrid Labbé (1892-1975), homme politique québécois.

Toponyme 

 Labé, ville de la république de Guinée.

Voir aussi

Patronyme français